Ши́лин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шилин, Андрей (род. 1978) — эстонский гребец.
 Шилин, Афанасий Петрович (1924—1982) — советский военный, герой Советского Союза.
 Шилин, Геннадий Васильевич (1944—2018) — советский футболист.
 Шилин, Георгий Иванович (1896—1941) — советский писатель.

См. также 
 Банда Дениса Шилина
 Шилов